Osoby o tym nazwisku:
 Hasmik Papian – ormiańska sopranowa śpiewaczka operowa
 Lernik Papian – ormiański bokser
 Macak Papian – radziecki i armeński polityk